Tocantinensi – abitanti di Tocantins (Minas Gerais)
Tocantinensi – abitanti di Tocantins (stato)